Ще́пкина — женская форма русской фамилии . Носительницы фамилии:
 Щепкина, Екатерина Николаевна (1854—1938) — русская писательница, историк и педагог.
 Щепкина, Марфа Вячеславовна (1894—1984) — русский славист и палеограф, доктор исторических наук.

Составные фамилии
 Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна (1874—1952) — русская писательница, поэтесса, драматург и переводчик.